Winne steht für:
 Winne (Breitungen), Ortsteil von Breitungen/Werra
 Winne (Rapper) (* 1978), niederländischer Rapper (eigentlich Winston Bergwijn)

Winne ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Winne (* ≈1980), Jazz- und Fusionmusiker

Winne als Schreibvariante des Vornamens folgender Personen:
 Winne von Rohrbach († 1209), Herrenmeister des Schwertbrüderordens in Livland